Carlos Vinícius Santos de Jesús – calciatore brasiliano
Daniela de Jesus Cosio – supermodella brasiliana
Delfina de Jesús González – serial killer messicana
Fábio de Jesus – ex calciatore brasiliano
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa – politico messicano
Gabriel Fernando de Jesus – calciatore brasiliano
Gustavo de Jesús Gaviria Rivero – criminale colombiano
Jorge Fernando Pinheiro de Jesus – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
José de Jesús Corona Rodríguez – calciatore messicano
Luan Guilherme de Jesus Vieira – calciatore brasiliano
María de Jesús González – serial killer messicana
Nelson de Jesus Silva – ex calciatore brasiliano
Neuciano de Jesus Gusmão – calciatore brasiliano
Wanderson de Jesus Martins – calciatore brasiliano

Pagine correlate 
DeJesus